Hajabusa ( kandži , hiragana はやぶさ) je japonský výraz pro sokola stěhovavého.

Další významy jsou:
 Třída Hajabusa (1900) – třída patnácti torpédovek japonského císařského námořnictva
 Hajabusa – první jednotka třídy Hajabusa
 Třída Hajabusa – třída šesti hlídkových lodí japonských námořních sil sebeobrany
 PG-824 Hajabusa – první jednotka třídy Hajabusa
 Hajabusa bylo též neoficiální bojové jméno stíhacího letounu Nakadžima Ki-43
 Hajabusa (sonda) – japonská planetární sonda
 Hajabusa 2 – japonská sonda k asteroidu
 Hajabusa (vlak) – šinkansen východojaponské železniční společnosti
 Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa – model motocyklu značky Suzuki